Tonca ist der Familienname folgender Personen:

 Gogu Tonca (1947–2010), rumänischer Fußballspieler und -trainer 
 Ileana Tonca (* 1972), rumänische Sopranistin